Нови-Сад () — балканский топоним:

 Нови-Сад (неофициально также пишут русифицированно — Новый Сад) — город, расположенный на севере Сербии на берегу Дуная, административный центр автономного края Воеводина. Расположен в историческом регионе Бач-Бодрог.
 «Нови-Сад» — аэропорт близ столицы Воеводины.
 Нови-Сад — община в Сербии, входит в округ Южная Бачка.
 «Нови-Сад» () — сербский футбольный клуб из города Нови-Сад.
 «Нови-Сад» (:sr:КК Нови Сад) — сербский баскетбольный клуб из города Нови-Сад.

См. также 
 Новый Сад